Tecuatitla är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tenango del Aire och delstaten Mexiko, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Mexico City. Tecuatitla ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tecuatitla är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Cerro Chinconquiat,  meter över havet,  km öster om Tecuatitla. Runt Tecuatitla är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Miguel Xico Viejo,  km nordväst om Tecuatitla. Trakten runt Tecuatitla består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tenango del Aire